Kaechon este un oraș din provincia Pyongan de Sud, R.P.D. Coreea.

Administrație 

Kaechonul este împărțit în 26 de cartiere (tong) și 11 sate (ri).

Orașe din Coreea de Nord